Panjevac est un toponyme qui peut désigner :
Panjevac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Panjevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje.